Oxytrigona är ett släkte av bin. Oxytrigona ingår i släktet gaddlösa bin och familjen långtungebin.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gaddlösa bin
Oxytrigona